Ди Клементе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ди Клементе, Альдо — итальянский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.
 Ди Клементе, Рамон (род. 1975) — южноафриканский гребец, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2004 года.